Dymitrówka (Grodno) (Białoruś)
 Dymitrówka (rejon teofipolski) (Ukraina)

Zobacz też: Dmitrówka